Borg är ett svenskt efternamn, som också kan stavas Borgh. Den 31 december 2013 var det följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna 
 
 Borg 7786
 Borgh 181
Totalt blir detta 7967 personer. Namnet har använts som soldatnamn i Sverige men kan också ha annat ursprung.

Personer med efternamnet Borg eller Borgh

A
 Anders Borg (född 1968), moderat politiker, finansminister
 Anders Borg (kyrkoherde) (1749–1808)
 Anita Borg (1949–2003), amerikansk datavetare
 Anna Borg (skådespelare) (1903–1963), isländsk-dansk skådespelare
 Anna Borg (företagsledare) (född 1971), svensk ekonom och företagsledare
 Annika Borg (född 1965), präst i Svenska kyrkan, teologie doktor
 Arne Borg (1901–1987), simmare
 Arvid Borg (1855–1943), rektor, teckningslärare och konstnär
 Augusta Borg (1826–1914), målare och teckningslärare
 Axel Borg (1847–1916), konstnär

B
 Benny Borg (född 1945), sångare, skådespelare, låtskrivare
 Björn Borg (född 1956), tennisspelare
 Björn Borg (simmare) (1919–2009)
 Brita Borg (1928–2010), sångerska

C
 Carl Borg (litograf) (1850–1871)
 Carl Gustaf Borg (1823–1895), finländsk språkman och ämbetsman
 Carl Oscar Borg (1879–1947), svensk-amerikansk konstnär
 Carl Otto Borg (1812–1896), industriidkare
 Christabelle Borg (född 1992), maltesisk sångerska
 Conny Borg (född 1938), balettdansare

E
 Ebbe Borg (1908–1987), arkitekt
Elin Borg (född 1990), fotbollsspelare
Elsa Borg (1826–1909), pedagog och socialarbetare
Elsi Borg (1893–1958), finländsk arkitekt
 Emma Borg (född 1969), brittisk filosof
 Erik Borg (född 1943), audiolog, professor
 Erik Borg (1689–?), militär och adelsman

F
 Folke Borg (1892–1950), zoolog
Freddy Borg (född 1983), fotbollsspelare
Fredrik Theodor Borg (1824–1895), tidningsman, lärare och politiker
 Fritz Borg (1853–1920), tecknare

G
Giorgio Borg Olivier (1911–1980), maltesisk premiärminister
Gunnar Borg (1927–2020), psykolog, professor
Göran Borg (1913–1997), matematiker, högskolerektor
Gösta Borg (1915–2000), frivillig i Waffen-SS

H
Hasse Borg (född 1953), fotbollsspelare och idrottsledare

I
Inga Borg (1925–2017), konstnär och barnboksförfattare

J
Janne Borgh (född 1958), musiker
Joe Borg (född 1952), maltesisk politiker, EU-kommissionär
 Joel Borg (född 1983), musikentreprenör
Johan Borg (1816–1870), postmästare och politiker
John Borgh (1876–1959), skådespelare

K
Karl August Borg (1866–1948), snickare och politiker
Karl-Erik Borg (1914–1995), revyförfattare
Katarina Borg (född 1964), orienterare
Kevin Borg (född 1986), maltesisk-svensk sångare
Kim Borg (1919–2000), finländsk operasångare och sångpedagog
Kjell Borg (1941–2009), marinmålare och musiker
 Knut Borgh (1867–1946), konstnär
Kristina Borg (1844–1928), journalist och redaktör

M
Marcus Borg (1942–2015), amerikansk bibelvetare och författare

N
Nicke Borg (född 1973), sångare och gitarrist

O
 Odd Borg (1931–1965), norsk skådespelare
 Olavi Borg (1935–2020), finländsk statsvetare
 Olli Borg (1921–1979), finländsk inredningsarkitekt
 Ossian Edmund Borg (1812–1892), dövpedagog

P
Per Borg (född 1943), politiker och ämbetsman, socialdemokrat
Peter Borg (född 1964), filmregissör, manusförfattare och skådespelare
Peter Borg (basketspelare) (född 1960)
Pär Aron Borg (1776–1839), dövpedagog

R
 Ray Borg (född 1993), amerikansk MMA-utövare

S
Signe Borg (1873–1954), skådespelare
Stefan Borg (född 1953), journalist och utrikespolitisk kommentator
Sune Borg (1931–2002), låtskrivare
Sven Borg (1907–1998), elefantskötare
Sven Hugo Borg (1896–1981), svensk-amerikansk skådespelare

T
Thekla Borgh (1876–1967), skådespelare
Tobias Borg (född 1993), basketspelare
Tonio Borg (född 1957), maltesisk politiker

V
 Veda Ann Borg (1915–1973), amerikansk skådespelare och modell
Victor Borg (1916–1996), norsk författare, manusförfattare, dramatiker och psykiater

W
Walter Borg (1870–1918), finländsk grosshandlare, socialist och idealist

Å
Åke Borg (1901–1973), simmare

Personer med förnamnet Borg
 Borg Mesch (1869–1956), svensk fotograf

Fiktiva personer med efternamnet Borg
Borg, släkt i August Strindbergs roman Götiska rummen från 1904. Gustav Borg är redaktör och bror till Henrik Borg i romanen Röda rummet. Han fru Brita Borg är modellerad efter agitatorn Kata Dalström. De får två barn Holger Borg som blir ingenjör och Ester, "en flicka utan skönhet", som blir läkare.
Axel Borg, fiskeriintendent i August Strindbergs roman I havsbandet från 1890.
Henrik Borg, "doktor Borg", är en cynisk läkare i August Strindbergs roman Röda rummet från 1879. Han uppträder senare även i romanerna Götiska rummen och Svarta fanor.
Thure Borg, "Första fiolen", notarie och amatörviolinist i Birger Sjöbergs roman Kvartetten som sprängdes från 1924.
 Borg - en fiktiv ras av androider från tv-serien Star Trek

Referenser
	

Svenska efternamn
Soldatnamn
en:Borg (disambiguation)